Här listas Sveriges herrlandskamper i rugby union.

Lista

Källor

Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige